In 1949 werd het zeventiende seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Universidad Católica werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1949
Competitievoetbal 1948/49